Вулиця Ніщинського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ніщинського — вулиця в місті Ананьїв Одеської області.
 Вулиця Петра Ніщинського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Петра Ніщинського — вулиця в місті Дубно Рівненської області.
 Вулиця Петра Ніщинського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ніщинського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Композитора Ніщинського — вулиця в місті Одеса.

Див. також 
 Вулиця Павла Ніщинського — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей